La course en ligne masculine des championnats du monde de cyclisme sur route 2006 a eu lieu le dimanche  à Salzbourg, en Autriche, sur une distance de 265,8 kilomètres. Elle a été remporté par l'Italien Paolo Bettini, qui s'est imposé au sprint devant l'Allemand Erik Zabel et l'Espagnol Alejandro Valverde.

Parcours

Qualification

Favoris

Récit de la course

Classement 
Source : Pro Cycling Stats

Liste des participants

Notes et références 

course en ligne masculine